Planja je toponim

v Sloveniji 
 Planja, 2.453 mnm visoka gora v Julijskih Alpah
Planja (Süssenberg), naselje ob Zilji pri Šmohorju na avstrijskem Koroškem

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Planja, pri Brdu na Zilji, nem. Süßenberg, vas, mestna občina Šmohor-Preseško jezero

Gore v Julijskih Alpah
Slovenski dvatisočaki
Naselja v Zvezni deželi Koroška